Audollent est un nom de famille français notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Auguste Audollent (1864–1943), historien, archéologue et épigraphiste français ;
 Georges Audollent (1867-1944), ecclésiastique français, frère du précédent ;
 Marie-Françoise Audollent (1943–2008), comédienne française, petite-fille d'Auguste.

Notes et références 

Patronyme auvergnat